Лас Трес Крусес има више значења:

 Лас Трес Крусес (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Трес Крусес (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трес Крусес (Сан Андрес Уајапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трес Крусес (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трес Крусес (Сан Симон Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трес Крусес (Епатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Трес Крусес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Трес Крусес (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Трес Крусес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Трес Крусес (Изамал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Трес Крусес (Судзал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Трес Крусес (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику